Mussa (), arabisch für Mose(s), ist der Name von:
 Mussa Arafat (1941–2005), General und Leiter des palästinensischen Militärgeheimdienstes
 Mussa Chiramanowitsch Manarow (* 1951), ehemaliger sowjetischer Kosmonaut
 Musa Cälil, auch Mussa geschrieben (1906–1944), einer der bedeutendsten tatarischen Dichter
 Mansa Mussa, 1312 bis 1337 König von Mali
 Mussa Kussa (* 1949 oder 1950), libyscher Politiker

sowie der Familienname von
 Abdullah Mussa (* 1961), libyscher Gewichtheber
 Alberto Mussa (* 1961), brasilianischer Schriftsteller
 Amr Mussa (* 1936), ägyptischer Politiker
 Farid Mussa (* 1996), tansanischer Fußballspieler
 Henry Mussa, malawischer Politiker
 Moisés Mussa (1900–1982), chilenischer Pädagoge
 Omar Mussa (* 1980), burundischer Fußballspieler
 Uladi Mussa, malawischer Politiker
 Yunnus Mussa, malawischer Politiker

Mussa bezeichnet:
 Mussa (Gattung), Gattung der Steinkorallen

Siehe auch:
 Abu Mussa
 Pian della Mussa
 Musa
 Moussa